Bajur (Labu Api)
 Bajur (Waru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing